LUD steht für:
 Flughafen Lüderitz, IATA-Code des namibischen Flughafens

LU-D stand für:
 Distrikt Diekirch, ISO-3166-2-Code eines luxemburgischen Distrikts

Lud steht für:
 Lud, alttestamentliche Person

lud steht für:
 Lüdische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrischen Sprachen

Siehe auch:
 Lud-
 LUT

LUD